Plaats in Indonesië:
 Durian (Bajenis), plaats in het bestuurlijke gebied Tebing Tinggi in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië
 Durian (Medan Timur), plaats in het bestuurlijke gebied Medan in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië
 Durian (Medang Deras), plaats in het bestuurlijke gebied Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië
 Durian (Pantai Labu), plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië
 Durian (Peninjauan), plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië
 Durian (Sei Balai), plaats in het bestuurlijke gebied Batu Bara in de provincie Noord-Sumatra, Indonesië

Flora:
 Doerian, boom uit Zuidoost-Azië met populaire (stinkende) vrucht